Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Jim McManus e Andrew Pattison 6-2, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 John Alexander /  Phil Dent (semifinali)

 Pat Cramer /  Mike Estep (primo turno)
 Jim McManus /  Andrew Pattison (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1974